Monopteros steht für:

 Monopteros (Tempel), ein Rundtempel oder Ziergebäude mit Säulen. Bekannte Beispiele:
Lysikratesmonument in Athen
 Tempel der Roma und des Augustus in Athen
 Monopteros (München), ein Ziertempel im Englischen Garten in München
 Monopteros im Schacky-Park in Dießen am Ammersee
 Monopteros im Jagdpark des Jagdschlosses Niederwald bei Rüdesheim 1788 von François Ignaçe Mangin für Friedrich Karl Maximilian Amor Maria Graf von Ostein, einen Neffen des Mainzer Erzbischofs, errichtet; 2006 rekonstruiert
 Monopteros auf dem Neroberg in Wiesbaden
 Kepler-Monument (Regensburg)
 Leibniztempel in Hannover
 Monopteros im Eutiner Schlossgarten
 Einflügler (Windkraftanlage)#Monopteros, eine Windenergieanlage mit einem Rotorblatt von MBB

Siehe auch:

 Monopterus, ein Kiemenschlitzaal